La Copa de la Superliga Argentina 2019 (llamada Copa de la Superliga Argentina «YPF Agro» 2019 por motivos de patrocinio) fue la primera edición de esta competición oficial, organizada por la Asociación del Fútbol Argentino a través de la Superliga Argentina. Comenzó el 12 de abril y terminó el 2 de junio, como una manera de prolongar la actividad luego de la temporada regular de la reserva, dada la imposibilidad de desarrollar dos ruedas, por la cantidad de equipos que la integraron. Su realización fue aprobada por el ente organizador el día 12 de diciembre de 2018.

La disputaron los 26 equipos que participaron del Torneo de Reserva 2018-19, en cinco rondas por eliminación directa.

La final fue disputada a partido único en el estadio de Talleres de Córdoba, La Boutique. San Lorenzo de Almagro se coronó campeón tras vencer en tiempo suplementario a Estudiantes de La Plata.

Sistema de disputa 

Los 6 mejores posicionados en la Tabla de posiciones del Torneo de Reserva accedieron directamente a los Octavos de final, mientras los restantes 20 equipos disputarán la Primera fase. Las llaves se resuelven por eliminación directa a 2 partidos alternando la localía, los mejores posicionados en la Tabla de posiciones jugarán de local el segundo partido.

Equipos participantes 

En negrita, los equipos que siguen en competencia.

{| class="wikitable col1cen" style="margin: auto;" width="25%"
 |- bgcolor="#def"
 | 1 || San Lorenzo
 |- bgcolor="#def"
 | 2 || Boca Juniors
 |- bgcolor="#def"
 | 3 || Unión
 |- bgcolor="#def"
 | 4 || Newell's Old Boys
 |- bgcolor="#def"
 | 5 || Vélez Sarsfield
 |- bgcolor="#def"
 | 6 || Banfield
 |-
 | 7 || Estudiantes (LP)
 |-
 | 8 || Huracán
 |-
 | 9 || River Plate
 |-
 |10 || Godoy Cruz
 |-
 |11 || Belgrano
 |-
 |12 || Lanús
 |-
 |13 || Racing
 |-
 |14 || Argentinos Juniors
 |-
 |15 || Talleres (C)
 |-
 |16 || Rosario Central
 |-
 |17 || Tigre
 |-
 |18 || Independiente
 |-
 |19 || Colón
 |-
 |20 || San Martín (T)
 |-
 |21 || Atlético Tucumán
 |-
 |22 || Gimnasia y Esgrima (LP)
 |-
 |23 || Patronato
 |-
 |24 || San Martín (SJ)
 |-
 |25 || Aldosivi
 |-
 |26 || Defensa y Justicia

Cuadro de desarrollo

Primera fase

Octavos de final

Cuartos de final

Semifinales

Final

Estadísticas

Tabla general

Véase también 

 Copa de la Superliga 2019
 Torneo de Reserva 2018-19

Notas y referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial de la AFA

Copa de la Superliga Argentina
Fútbol en 2019